Mill kan syfta på:

Personer
Mill är ett engelskt efternamn.

 Frank Mill
 Harriet Taylor Mill
 Henry Mill
 James Mill
 John Mill
 John Stuart Mill

Geografi

Antarktis 

 Mount Mill, 
 Mill, caleta – en vik
 Mill, ensenada – en vik

Nederländerna 

 Mill, Nederländerna, ort, Noord-Brabant, Mill en Sint Hubert, 

Efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar